Brock Huard (1979) – ex giocatore di football americano statunitense
 Camille Huard (1951) – ex pugile canadese
 Damon Huard (1960) – ex giocatore di football americano statunitense
 Frances Wilson Huard (1885-1969) – scrittrice e traduttrice statunitense
 Gaëtan Huard (1962) – ex calciatore francese
 Laurent Huard (1973) – allenatore di calcio ex calciatore francese
 Louis Huard (1814-1874) – illustratore francese
 Patrick Huard (1969) – attore e scrittore canadese
 Pierre Huard (1901-1983) – medico e antropologo francese